

Лемеші — село, Сморгонський район, Гродненська область.

Лемеші — присілок, Смоленська область, Велізький район.
 Лемеші — присілок, Невельський район, Псковська область.

Лемеші — село, Житомирська область, Бердичівський район.
 Лемеші — село, Чернігівська область, Козелецький район.